Onderstaande tabel geeft een overzicht van de rijksmonumenten in de plaats Wormer.

|}

Zie ook 
 Lijst van rijksmonumenten in Wormerland voor andere plaatsen in de gemeente.
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Wormer

Wormerland
Wormer